In 1956 werd de zeventiende editie van de Pervaja Liga gespeeld, de tweede hoogste divisie voor voetbalclubs uit de Sovjet-Unie. In deze tijd heette de competitie nog Klasse B.  De competitie werd gespeeld van 31 maart tot 8 november. Er waren twee reeksen en omdat er geen finale gespeeld werd tussen beide reekswinnaars waren er dit jaar twee kampioenen, Krylja Sovetov Koejbysjev en Spartak Minsk. Beide clubs promoveerden.

Eindstand

Zone I
Sjachtjor Stalinogorsk verhuisde terug naar de stad Mosbass. Avangard Charkov nam de plaats van Lokomotiv Charkov in.

Groep Zone II
Oerozjaj Alma-Ata veranderde de naam in Kairat Alma-Ata. Pachtakor Tasjkent nam de plaats van Spartak Tasjkent in. 

De toenmalige namen worden weergegeven, voor clubs uit nu onafhankelijke deelrepublieken wordt de Russische schrijfwijze weergegeven zoals destijds gebruikelijk was, de vlaggen van de huidige onafhankelijke staten geven aan uit welke republiek de clubs afkomstig zijn.

Kampioen

Zie ook
 Sovjet Top Liga 1956

Externe link
 RSSSF

Pervaja Liga
Competitievoetbal 1955/56